Brinay puede referirse a: 

 Brinay, comuna francesa situada en Cher.
 Brinay, comuna francesa situada en Nièvre.